Johannes Rieve ist der Name folgender Personen:

*Johannes Rieve (Admiral) (1862–1911), deutscher Konteradmiral der Kaiserlichen Marine
 Johannes Rieve (Marineoffizier) (1892–1950), deutscher Marineoffizier der Kriegsmarine